AS Police steht für mehrere Fußballklubs:
 AS Police FC, Klub aus Porto-Novo (Benin)
 AS Police (Burkina Faso), Klub aus Ouagadougou (Burkina Faso)
 AS Police (Gabun), ehemaliger Klub aus Libreville (Gabun)
 AS Police (Kamerun), Klub aus Kamerun
 AS Police (Republik Kongo), Klub aus Brazzaville (Republik Kongo)
 AS Police (Niger), Klub aus Niamey (Niger)
 AS Police (Senegal), Klub aus Dakar (Senegal)

siehe auch:
 ASC Police, Fußballklub aus Nouakchott (Mauretanien)